Эйнар:

 Эйнар, Жан Габриэль (1775—1863) — швейцарский банкир, филэллин и пионер фотографии (дагеротипии) в Швейцарии.
 Эйнар Арнорссон (1880—1959) — премьер-министр Исландии.
 Эйнар Аугустсон (1922—1986) — министр иностранных дел Исландии.
 Эйнар Бенедихтссон (1864—1940) — исландский поэт и журналист.
 Эйнар Йоунссон (1874—1954) — исландский скульптор.

См. также Эйнарс Репше (имя по-русски порой передаётся как «Эйнар»).